The Masked Rider, film américain réalisé par Fred J. Balshofer sorti en 1916 au cinéma
 The Masked Rider, film américain réalisé par Aubrey M. Kennedy sorti en 1919 au cinéma
 The Masked Rider, film américain réalisé par Ford Beebe sorti en 1941 au cinéma
 The Masked Rider: Kamen Rider Zo, jeu vidéo d'action sorti en 1994 sur Mega-CD.